

Мічурінська сільська рада — сільське поселення, Акбулацький район, Оренбурзька область
 Мічурінська сільська рада — сільське поселення, Хабарський район, Алтайський край
 Мічурінська сільська рада — сільське поселення, Шаранський район, Башкортостан

Мічурінська сільська рада — сільська рада, Автономна Республіка Крим, Білогірський район
 Мічурінська сільська рада — сільська рада, Донецька область, Бойківський район
 Мічурінська сільська рада — сільська рада, Миколаївська область, Вознесенський район